Каратоган () — село в Райымбекском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жамбылского сельского округа. Находится примерно в 18 км к юго-востоку от села Нарынкол, административного центра района, на высоте 1962 метров над уровнем моря. Код КАТО — 195839200.

Население 
В 1999 году население села составляло 1099 человек (569 мужчины 530 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1252 человека (644 мужчины и 608 женщин).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Райымбекского района